Храм Афанасия и Кирилла — название христианских храмов, освящённых во имя святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Обиходные названия: Кирилло-Афанасьевская церковь, Кирилло-Афанасьевский собор.

Россия

Архангельская область 
 Церковь Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских (Ильинское) — утраченный храм в селе Ильинско-Подомском, Вилегодского района.

Брянская область 
 Церковь Афанасия и Кирилла Александрийских (Алешковичи) — в селе Алешковичи Суземского района.
 Церковь Афанасия и Кирилла Александрийских (Страшевичи) — в селе Страшевичи Жирятинского района.

Вологодская область 
 Церковь Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских (Наволок) — в Вологде.

Калужская область 
 Церковь Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских (Посконь) — в деревне Посконь Мосальского района.

Москва 
 Храм Святителей Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке.

Орловская область 
 Церковь во имя Афанасия и Кирилла Александрийских (Болхов) — в Болхове.

Тульская область 
 Собор Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских (Белёв).

Ярославская область 
 Собор Афанасия и Кирилла — в Ярославле.

Украина 
 Кирилловская церковь — в Киеве.

Примечания